Macaire II peut désigner :
 Macaire II d'Alexandrie, le  copte ;
 Macaire II de Moscou, évêques des Églises d'Orient à Moscou de 1912 à 1917.
 Macaire II de Jérusalem, patriarche de Jérusalem en 552 et de 564 à 574